Bogen (Plural: Bogen oder Bögen) steht für:

in der Mathematik:
 einen Teil einer Kreislinie, den Kreisbogen
 eine beliebig nach einer Seite gekrümmte Linie, siehe Kurve (Mathematik)
 Bogen (Graphentheorie), eine gerichtete Kante

in der Technik und im Sport:
 Bogen (Waffe), ein Gerät zum Verschießen von Pfeilen mittels Sehne
 Bogen (Architektur), die gewölbte Überspannung von Öffnungen
 Bogenausbau, der ellipsenförmige Streckenausbau im Bergbau untertage
 Lichtbogen, eine elektrische Gasentladung
 Rohrbogen, Formstück
 Schwung (Ski), im Skifahren eine Richtungsänderung
 Übergangsbogen, bei Verkehrswegen zwischen Trassenabschnitten verschiedener Krümmung
 eine Yogaübung, der Bogen, Dhanurasana

bei Papier- und Druckerzeugnissen:
 Bogen (Bedruckstoff), das zu bedruckende Material in Druckmaschinen
 Bogen (Maß), verschiedene Papierformate
 Briefmarkenbogen, der Zusammendruck mehrerer Briefmarken
 Rohbogen, ein Stapel bedrucktes Material
 Teil der Wertpapierurkunde, siehe Effektive Stücke

in Musik und Kunst:
 Bogen (Streichinstrument), mit dem die Saiten gestrichen werden
 Musikbogen, ein Saiteninstrument
 Mundbogen, ein urtümliches Saiteninstrument ohne Resonanzkörper
 S-Bogen, Teil mancher Holzblasinstrumente
 in der Notenschrift:
 Haltebogen oder Ligatur, in der Notenschrift das Zeichen für Tonverbindung
 Bindebogen oder Legatobogen, das Zeichen für Melodienfolge ohne akustische Unterbrechung
 Phrasierungsbogen, das Zeichen für eine zusammengehörige musikalische Phrase
 Bogen (Heraldik), ein Ring-Stück als Wappenfigur
 Der Bogen, südkoreanischer Film von 2005
 Der Bogen (Skulptur), ein Kunstwerk an der Deutsch-Niederländischen Grenze

Bogen heißen folgende geographischen Objekte:
 Landkreis Bogen, ein ehemaliger Landkreis in Niederbayern
 Bogen (Stadt), Stadt im Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Bogen (Gemeinde Tannheim), Ortschaft in der Gemeinde Tannheim, Bezirk Reutte, Tirol, siehe Tannheim (Tirol)
 Bogen (Kvæfjord), ein Dorf in der Provinz Troms, Norwegen
 Bogen i Ofoten, ein Dorf an der Bogenbucht in der Provinz Nordland, Norwegen
 Bogen (Furth im Wald), Ortsteil der Stadt Furth im Wald, Landkreis Cham, Bayern
 Bogen (Marklkofen), Ortsteil der Gemeinde Marklkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Bugi (Lidzbark Warmiński) (deutsch: Bogen), Ortsteil von Lidzbark Warmiński (Landgemeinde) (deutsch: Heilsberg), Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Bogen-Gletscher, ein Gletscher in Südgeorgien

Bogen ist der Familienname folgender Personen:
 ein niederbayerisches Adelsgeschlecht, siehe Bogen (Adelsgeschlecht)
 Albert Bogen (1882–1961), österreichisch-ungarischer Fechter
 Alfred Bogen (1885–1944), deutscher Lehrer, Schulrat, Naturschützer und Museumsdirektor
 Alexander Bogen (Künstler) (1916–2010), polnisch-israelischer Künstler
 Alexander Bogen, Pseudonym des Schriftstellers August Scholtis (1901–1969)
 Erich von Bogen (1893–1972), deutscher Generalleutnant
 Erna Bogen (1906–2002), ungarische Fechterin
 Georg Heinrich Bogen (1780–1841), deutscher Beamter
 Günter Bogen (* 1930), deutscher Richter
 Joseph Bogen (1926–2005), US-amerikanischer Neurophysiologe und Neurochirurg
 Ludwig Bogen (1809–1886), Abgeordneter der Deutschen Nationalversammlung
 Sarah Bogen (* 1989), deutsche Schauspielerin
 Steffen Bogen (* 1967), deutscher Spieleautor
 Wolfgang Bogen (* 1928), deutscher Erfinder, Unternehmer, Wirtschaftsberater und ehemaliger Politiker (REP)

Siehe auch:
 Bogan
 Boge
 Boggen